Soso Grishikashvili (25 de dezembro de 1973) é um ex-futebolista georgiano que atuou como goleiro.  Seu ultimo time aos 39 anos foi Football Club Mika Yerevan.

Carreira 

Começou na Bulgária no Futbolnyi Klub Alania Vladikavkaz.Passou por times da  Letônia,Geógia e Rússia.No ano de 2009 entrou no futebol da Armênia para encerrar sua carreira profissional.

Ligações externas 
 http://www.ogol.com.br/jogador/soso_grishikashvili/2009_2010/ficha/139/default/41673

Futebolistas da Geórgia
Futebolistas do FC Alania Vladikavkaz
Futebolistas do FK Ventspils
Futebolistas do SK Dinamo Tbilisi
Futebolistas do FK Baku
Jogadores da Seleção Georgiana de Futebol